Blooming Rose ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blooming Rose (Maryland), im Garrett County
 Blooming Rose (Missouri), im Phelps County